Луи́ Робе́р (; 15 февраля 1904 года, , Франция — 31 мая 1985 года, Париж, Франция) — французский историк-эллинист и археолог, эпиграфист, специалист по нумизматике. Профессор греч. истории и эпиграфики Коллеж де Франс. Автор многих работ по греч. эпиграфике, нумизматике, исторической географии греческих островов, в особенности Малой Азии.
Известного эпиграфиста, его также называют одним из видных классицистов 20 в.
С именем его и его супруги связывают становление греч. эпиграфики как самостоятельной научной отрасли.

Член Академии надписей и изящной словесности (1948).
Членкор Британской академии (1946).
Также состоял в др. академиях.

Биография 
В 1919 г. семья переехала в Париж.
В 1924-7(8?) гг. учился в Эколь Нормаль, которую окончил. Ученик проф. Сорбонны :fr:Maurice Holleaux, которого впоследствии Л. Робер сменит в Коллеж де Франс, после его смерти Л. Робер также подготовит и издаст все его работы.
В 1927(8?)-32 гг. член Французской школы в Афинах. В то же время он провёл около двух лет в туберкулёзном санатории. Осенью 1932 года Л. Робер совершил свою первую поездку в Турцию, в Малую Азию.
С 1932(3?) года преподавал в EPHE. C 1939 года также профессор (эпиграфики и греческой античности) Коллеж де Франс. С 1974 года в отставке.
В 1956-64 гг. возглавлял Французский археологический институт в Стамбуле.
Участвовал в раскопках.

Делать выводы из эпиграфического материала он считал - и призывал - необходимым в комплексе с результатами других исследований, исторических и географических. Луи Робер отмечал важность знания топографики не только для эпиграфики и истории, но для понимания античности в целом.

На его смерть откликнулись своими официальными соболезнованиями правительства Греции, Турции и Албании.

Был женат.

Автор около 500 публикаций, в т. ч. 35 книг.

Ссылки 

Эллинисты
Эпиграфисты
Историки Франции
Археологи Франции
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Преподаватели EPHE
Профессора Коллеж де Франс
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены-корреспонденты Британской академии